Prva Crnogorska Liga 2018/2019 (oficjalnie znana jako Telekom 1. CFL ze względów sponsorskich) była 13. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Czarnogórze. 
Brało w niej udział 10 drużyn, które w okresie od 3 sierpnia 2018 do 25 maja 2019 rozegrały 36 kolejek meczów. 
Sezon zakończyły baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Prva crnogorska fudbalska liga. 
Sutjeska Nikšić zdobyła drugi tytuł z rzędu, a 4. w swojej historii.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Baraże o Prva crnogorska liga 
Rudar wygrał 4-1 dwumecz z Bokelj trzecią drużyną Druga crnogorska liga o miejsce w Prva crnogorska ligaa.

Kom wicemistrzem Druga crnogorska liga wygrał 2-0 dwumecz z Lovćen o miejsce w Prva crnogorska liga.

Najlepsi strzelcy

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 Prva crnogorska liga - rsssf
 Prva crnogorska liga - kicker.de

Linki zewnętrzne 
 Strona domowa Fudbalski savez Crne Gore
 CG futbal

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Czarnogórze
2018 w piłce nożnej
2019 w piłce nożnej
2018 w Czarnogórze
2019 w Czarnogórze